Nomi eller Nomí kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nomí, ort, Thessalien, Trikala,

Italien 

 Nomi, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Japan 

 Nomi, Ishikawa, stad, Ishikawa prefektur, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar